Миразизбек Мирзакаримович Мирзахалилов (; род. 27 февраля 1995, Кува, Ферганская область, Узбекистан) — узбекский боксёр, выступающий в легчайшей, во второй легчайшей и в полулёгкой весовых категориях. Чемпион мира (2019), чемпион Азиатских игр (2018), чемпион Азии (2019), серебряный призёр чемпионата Азии (2021) в любителях.

Любительская карьера 
Миразизбек Мирзахалилов выступает в легчайшей весовой категории. В любительском боксе выступает с 2014 года.

В 2018 году принял участие в летних Азиатских играх, которые проходили в Джакарте. В полулёгком весе он сумел завоевать золотую медаль, в финале победил спортсмена из КНДР Хё Нам Йо.

В Бангкоке на Чемпионате Азии 2019 года стал чемпионом континента, в финале переиграл индийского боксёра Кавиндера Синхт Бишта.

На чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге, Миразизбек дошёл до решающего поединка, в котором победил кубинского боксёра Ласаро Альвареса, тем самым завоевал золотую медаль и чемпионский титул.

Профессиональная карьера 
3 апреля 2021 года начал профессиональную карьеру, досрочно победив нокаутом в 1-м раунде опытного танзанийца Ташу Мжуаджи (17-7-2).

Список профессиональных поединков

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Узбекистана
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Азиатских игр по боксу
Чемпионы Азии по боксу